hrabstwo Hancock (ang. Hancock County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Hancock (ang. Hancock County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Hancock (ang. Hancock County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo Hancock (ang. Hancock County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Hancock (ang. Hancock County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Hancock (ang. Hancock County) w USA, w stanie Maine
 hrabstwo Hancock (ang. Hancock County) w USA, w stanie Missisipi
 hrabstwo Hancock (ang. Hancock County) w USA, w stanie Ohio
 hrabstwo Hancock (ang. Hancock County) w USA, w stanie Tennessee
 hrabstwo Hancock (ang. Hancock County) w USA, w stanie Wirginia Zachodnia